Maraton kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Monachium.

Oprócz klasyfikacji indywidualnej medale przyznawane były również w klasyfikacji drużynowej. Każda drużyna mogła składać się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż sześciu zawodniczek. Na wynik drużyny składały się czasy trzech jej najszybszych biegaczek. Medal w klasyfikacji drużynowej przypadał wszystkim zawodniczkom z drużyny, które dobiegły do mety.

Terminarz 
Źródło: european-athletics.com.

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, rekord mistrzostw Europy oraz najlepsze wyniki na listach światowych i eruopejskich w sezonie 2022 przed rozpoczęciem mistrzostw. Źródło: european-athletics.com, worldathletics.org.

Rezultaty

Finał

Przypisy 

maraton kobiet